Тахара () — рівнина заливних полей.

Топоніми 
Тахара — місто в Японії, у префектурі Айті.
Тахара — поширена назва районів у містах, містечках і селах Японії.

Пересоналії 
Тахара — поширене японське прізвище.